

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Błażejowice – przysiółek wsi Borkowice w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lewin Brzeski
 Błażejowice – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek 
 Błażejowice – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Wielowieś

Zobacz też 
 Błażejowice Dolne